Mesochori ( ) ist der Name 

 von mehreren Dörfer in Griechenland:
 Mesochori (Kato Klines), im Gemeindebezirk Kato Klines der Gemeinde Florina
 Mesochori (Potamia), im Gemeindebezirk Potamia der Gemeinde Elassona
 Mesochori (Ypati), im Gemeindebezirk Ypati der Gemeinde Lamia
 Mesochori (Makrakromi), im Gemeindebezirk Makrakromi der Gemeinde Makrakomi
 Mesochori (Vies), im Gemeindebezirk Vies der Gemeinde Monemvasia
 Mesochori (Pylos), im Gemeindebezirk Pylos der Gemeinde Pylos-Nestor
 Mesochori (Karpathos), im Gemeindebezirk Karpathos der Gemeinde Karpathos
 Mesochori (Asterousia), im Gemeindebezirk Asterousia der Gemeinde Archanes-Asterousia
 Mesochori (Komotini), im Gemeindebezirk Komotini der Gemeinde Komotini
 Mesochori (Fourna), im Gemeindebezirk Fourna der Gemeinde Karpenisi
 Mesochori (Paranesti), im Gemeindebezirk Paranesti der Gemeinde Paranesti
 Mesochori (Gythio), im Gemeindebezirk Gythio der Gemeinde Anatoliki Mani